Atentado puede referirse a:

 Atentado terrorista, un incidente o ataque caracterizable como terrorismo.
 Atentado suicida, aquel en el que el atacante sabe que casi con toda probabilidad morirá al realizarlo.

Además, puede hacer referencia a:
 Asesinato, delito contra la vida de una persona física.
 Magnicidio, asesinato de un alto mandatario.
 Asesinato selectivo, aquel en el que se atenta contra la vida de una persona concreta con un objetivo militar o político.

 Atentado violento al pudor (Brasil), delito contemplado en la legislación de muchos países, y en particular en Brasil.